UZA, UzA oder Uza steht für 

 Universitätszentrum Althanstraße
 Unternehmensverband für Zeitarbeit e.V., Vorgänger des Bundesverbands Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen
 „O'zbekiston Milliy axborot agentligi (UzA)“, Nationale Nachrichtenagentur Uzbeskistans

Orte
 Uza (Israel), Moschaw im Südbezirk
 Uza (Landes), Gemeinde im französischen Départment Landes

UZA